Anthriscus torquata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Étienne Duby. Anthriscus torquata ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Småkörvlar
torquata